Miejscowości w USA:
 Oakhurst – jednostka osadnicza w stanie Kalifornia, w hrabstwie Madera
 Oakhurst – jednostka osadnicza w stanie New Jersey, w hrabstwie Monmouth
 Oakhurst – jednostka osadnicza w stanie Oklahoma, w hrabstwie Tulsa
 Oakhurst – jednostka osadnicza w stanie Teksas, w hrabstwie San Jacinto